Сымтас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сымтас — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сымтас — село в Улытауском районе Карагандинской области.